Le mot chargement peut désigner l'action de charger ou son résultat :

 en astronautique, le terme chargement peut désigner :
 l'opération qui consiste à remplir de propergol une enveloppe de propulseur à poudre.
 le propergol contenu dans l'enveloppe d'un propulseur à poudre,
 chargement par coulée
 en informatique et dans les jeux vidéo, un chargement est une opération qui consiste pour la machine à charger en mémoire une quantité de données non négligeable avant de pouvoir continuer.
 Dans le transport et de façon plus générale, le terme chargement peut désigner
 L'opération qui consiste à charger un véhicule, une machine, etc.
 Les objets qui ont été chargés.
 En élevage, le chargement exprimé en UGB (Unité de gros bétail) par hectare de surface fourragère (destinée aux bovins, ovins et caprins), représente une mesure de la densité animale sur l'exploitation.